Donceel (Waals: Doncél) is een plaats en gemeente in het arrondissement Borgworm, provincie Luik, België. De gemeente telt ruim 3.000 inwoners.

Overige kernen
Haneffe, Jeneffe en Limont.

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen

Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

De grootste partij is in kleur.

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Donceel

Externe links
Website van de gemeente

Plaats in Luik (provincie)